Крыжово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Пореченское».

География 
Расположено на берегу реки Льста, в 15 км к юго-западу от райцентра, посёлка Бежаницы, и в 5 км к юго-западу от волостного центра, деревни Махново.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 12 жителей.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Махновской волости.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Бежаницкого района